Een verkeersweg:
 N818 (België)
 N818 (Frankrijk)
 N818 (Nederland), zie Provinciale weg 818

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing